Rodrigo de Villandrando puede referirse a los siguientes personajes:

 Rodrigo de Villandrando (1588 -1622), pintor español;
 Rodrigo de Villandrando o Rodrigue de Villandrando (h. 1386 - h. 1457), guerrero castellano;
 Rodrigo Sarmiento Villandrando de Silva, más conocido como Rodrigo de Silva Mendoza y Sarmiento (1600-1664), aristócrata español;
 ...